Балькарсе () — испанская фамилия:
  (точнее: Антонио Гонсалес де Балькарсе; 1774—1819) — аргентинский военный деятель, брат Хуана Рамона и Маркоса Гонсалесов де Балькарсе
 Балькарсе — город в аргентинской провинции Буэнос-Айрес
 Балькарсе — муниципалитет в аргентинской провинции Буэнос-Айрес
  — улица в Буэнос-Айресе
  (род. 1978) — аргентинская актриса
  (точнее: Маркос Гонсалес де Балькарсе; 1777—1832) — аргентинский военный и политический деятель, брат Хуана Рамона и Антонио Гонсалесов де Балькарсе
 Балькарсе, Хуан Рамон (точнее: Хуан Рамон Гонсалес де Балькарсе; 1773—1835) — губернатор провинции Буэнос-Айрес (1820, 1832—1833), брат Антонио и Маркоса Гонсалесов де Балькарсе